Glossopetalon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Glossopetalon ingår i familjen Crossosomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pimpernötsordningen
Glossopetalon